Brownie csokoládés, szeletelt sütemény
 Brownie Eric Clapton első Stratocaster márkájú elektromos gitárja
 Brownie Kodak népszerű, olcsó kamera